Nashville es la capital del estado de Tennessee, Estados Unidos.

El término Nashville también puede referirse a:

Deporte 
 Nashville Predators, equipo profesional de hockey sobre hielo de los Estados Unidos situado en Nashville (Tennessee).
 Nashville Speedway USA, un óvalo situado en los Tennessee State Fairgrounds de la ciudad de Nashville, estado de Tennessee, Estados Unidos.
 Nashville Superspeedway, un óvalo situado entre las localidades de Gladeville y Lebanon, Tennessee.

Lugares 
 Nashville (Arkansas), ciudad en el condado de Howard, estado estadounidense de Arkansas.
 Nashville (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Nash, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Nashville (Georgia), ciudad en el condado de Berrien, estado estadounidense de Georgia.
 Nashville (Illinois), ciudad en el condado de Washington, estado estadounidense de Illinois.
 Nashville (Indiana), pueblo en el condado de Brown, estado estadounidense de Indiana.
 Nashville (Kansas), ciudad en el condado de Kingman, estado estadounidense de Kansas.
 Nashville Plantation, plantación ubicada en el condado de Aroostook en el estado estadounidense de Maine.
 Nashville (Míchigan), villa en el condado de Barry, estado estadounidense de Míchigan.
 Nashville (Ohio), villa en el condado de Holmes, estado estadounidense de Ohio.
 Nashville (Wisconsin), pueblo en el condado de Forest, estado estadounidense de Wisconsin.
 Municipio de Nashville , varios municipios en Estados Unidos.

Música 

 Nashville Pussy, grupo estadounidense de rock and roll y hard rock , formado a finales de los 90 en Atlanta (Georgia).
 Arista Nashville, compañía musical, subsidiaria de Sony Music Entertainment.
 From Nashville to You, noveno álbum de la cantante LaToya Jackson.
 Nashville Rebel, tercer álbum del cantante Waylon Jennings.
 Nashville Sessions, demo que lanzó el cantautor Drake Bell.
 Nashville Skyline, noveno álbum de estudio del músico estadounidense Bob Dylan.
 On the Road to Nashville, DVD que contiene la sexta grabación en vivo de Erasure, en Nasviille, Tennessee.
 Sonido Nashville, subgénero de la música country.

Otros usos 

 Nashville (serie de televisión), serie de televisión dramática-musical estrenada en 2012.
 Nashville (película), película de 1975 dirigida por Robert Altman.
 Templo de Nashville, uno de los templos construidos y operados por La Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. 
 USS Nashville , nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos y por otros dos de la Armada de los Estados Confederados.
 Windows Nashville, nombre en clave de una actualización cancelada de sistema operativo para Microsoft Windows 95.
 Nashville, es uno de los nombres de Filtro que se ocupa en Instagram (Aplicación para teléfonos inteligentes Apple y ANDROID).